WDB steht als Abkürzung für:

 Flughafen Deep Bay, Alaska (IATA-Flughafencode), siehe Liste der IATA-Codes/W #WD
 Wählergemeinschaft Duderstädter Bürger, siehe Duderstadt #Politik
 Wehrdienstbuch (Österreich), siehe Liste militärischer Abkürzungen #W
 den Weltherstellercode als ein Teil der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) für die Daimler AG
 Wohnung der Beschäftigung, siehe Lebensbescheinigung
 Wolfenbütteler Digitale Bibliothek, siehe Herzog August Bibliothek #Wolfenbütteler Digitale Bibliothek

WdB steht als Abkürzung für:
 Woche der Brüderlichkeit

Wdb steht als Abkürzung für:
 Wagendienstbuch, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen #W

Siehe auch:
 CH WDB, UN/LOCODE von Werdenberg SG
 CIA World DataBank II (WDB), siehe OpenStreetMap #Import

Abkürzung